Ди́бдин () — английская фамилия. Известные носители:
 Дибдин, Майкл (1947—2007) — английский писатель детективного жанра.
 Дибдин, Томас:
 Дибдин, Томас Джон (1771—1841) — английский драматург и автор песен, сын Чарльза Дибдина (1745—1814).
  (1776—1847) — британский библиограф, член Королевского общества (с 1821).
  (1810—1893) — британский художник-акварелист, чьи работы входят в частности в собрание Британского музея.
 Дибдин, Чарльз:
 Дибдин, Чарлз (1745—1814) — английский композитор, певец, писатель и актёр.
 Дибдин, Чарльз (1768—1833) — английский драматург, композитор, писатель и антрепренёр, сын Чарльза Дибдина (1745—1814).